Bruckberg ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Bruckberg (Mittelfranken), Gemeinde im Landkreis Ansbach, Bayern
 Bruckberg (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Landshut, Bayern
 Bruckberg (Zachenberg), Ortsteil der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern

in Österreich:
 Bruckberg (Gemeinde Zell), Katastralgemeinde der Stadt Zell am See, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch:
Stammliste von Bruckberg